Spangsbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Spangsbjerg (Bedsted Sogn) – en bebyggelse i Bedsted Sogn, Thisted Kommune
 Spangsbjerg (Gjesing Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gjesing Sogn, Esbjerg Kommune